Dubrow steht für:
 Dubrow, Ortsteil der Gemeinde Müllrose, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dubrow (Gräbendorf), rund 1300 Hektar großes Waldgebiet in Gräbendorf, Gemeinde Heidesee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg.
 Naturschutzgebiet Dubrow, Teil des Waldgebietes Dubrow, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Dubrow ist der Familienname folgender Personen:
 Evelyn Dubrow (1911–2006), US-amerikanische Lobbyistin
 Grigori Karpowitsch Dubrow (1937–2010), russischer Generalleutnant 
 Pjotr Walerjewitsch Dubrow (* 1978), russischer Kosmonaut
 Wilhelm Dubrow (1823–1907), Bauerngutsbesitzer, Gemeindevorsteher und Gemeindeschöffe in Zehlendorf

DuBrow ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin DuBrow (1955–2007), US-amerikanischer Rock- und Metal-Sänger

Siehe auch:
 Dubro
 Dubrau